Macaco-barrigudo-colombiano (Lagothrix lugens) é uma espécie de macaco-barrigudo, um Macaco do Novo Mundo, endêmico da Colômbia.

Mamíferos da Colômbia
Mamíferos descritos em 1907
Atelinae